Суво́ровское () — село на Украине, находится в Тульчинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524385401. Население по переписи 2001 года составляет 2506 человек. Почтовый индекс — 23643. Телефонный код — 4335.
Занимает площадь 7,248 км².

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Войтовка переименовано в Суворовское.

Адрес местного совета 
23643, Винницкая область, Тульчинский р-н, с. Суворовское, ул. Ленина, 23

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тульчинского района
Объекты, названные в честь Александра Суворова